Gisela Dulko och Flavia Pennetta vann finalen med 7-6(0), 6–0 mot Renata Voracova och Barbora Zahlavova Strycova.

Dubbelfinalisten Gisela Dulko var även i final i singelturneringen.

Seedning

Lottning 

Collector Swedish Open Women 2010